Die Abkürzung BPC steht für:

 Bamboo Plastic Composite, ein Verbundwerkstoff, siehe Wood-Plastic-Composite
 Bamenda, ein Flughafen in Kamerun nach dem IATA-Code
 Bâtiment de Projection et de Commandement, eine französische Schiffsklasse, siehe Mistral-Klasse
 Battery Park City, ein Stadtteil in New York
 Bits per Channel bei Bildern mit mehreren Farbkanälen, siehe Farbtiefe (Computergrafik)
 Biophysikalische Chemie
 Black People’s Convention, eine ehemalige Organisation in Südafrika, heute Azanian People’s Organisation
 BMW Peugeot Citroën Electrification
 BPC (Zeitzeichensender), ein Zeitzeichensender in China
 BPitch Control, ein deutsches Musiklabel
 Bureau Postal Centralisateur, siehe Belgische Feldpost

Siehe auch:

BPC